Астрага́л:
 Астрагал () — род растений семейства Бобовые.
 Астрагал () — другое название надпяточной (таранной) кости у млекопитающих.
 Астрагал — один из сложных архитектурных обломов.
 Астрагал ( — «косточка, позвонок») — в Древней Греции игральная кость в виде кубика, изготавливалась из овечьей кости, иногда из металлов.